Дре́зна:

 Дрезна — город в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Дрезна — узловая станция Московско-Курского отделения Московской железной дороги.
 Дрезна — река в Московской области, правый приток реки Клязьмы.
 Дрезна́ — река в Тверской области, левый приток реки Медведицы.